Tenisový turnaj WTA Bell Challenge 2007 se konal ve dnech 29. října – 4. listopadu v kanadském Québecu v hale na koberci. Odměny činily 175 000 USD.

Titul ve dvouhře získala Lindsay Davenportová, která ve finále zdolala Ukrajinku Juliu Vakulenkovou 6–4, 6–1.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Nicole Vaidišová (1. kolo)
  Věra Zvonarevová (semifinále)
  Julia Vakulenková (finále)
  Meilen Tuová (1. kolo)
  Olga Govorcovová (čtvrtfinále)
  Alizé Cornetová (1. kolo)
  Angelique Kerberová (1. kolo)
  Olga Pučkovová (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Lindsay Davenportová
  Stéphanie Duboisová
  Marie-Ève Pelletierová

Následující hráčky se do hlavní soutěže probojovaly z kvalifikace
  Julie Dittyová
  Abigail Spearsová
  Sofia Arvidssonová
  Marina Erakovicová
  Alina Židkovová – jako šťastná poražená
  Andreja Klepačová – jako šťastná poražená

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= A Kerber
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= L Davenport
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Wozniak
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Harkleroad
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Švedova
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Foretz
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= S Arvidsson
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= M Tu
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09=  O Pučkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= M Erakovic
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Craybas
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= L Osterloh
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= M-E Pelletier
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= S Brémond| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= C Castaño
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= V Zvonareva| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= L Davenport| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Wozniak
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Foretz| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= S Arvidsson
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= O Pučkova
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= J Craybas
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= S Brémond
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=66
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= V Zvonareva
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=78
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= L Davenport
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= S Foretz
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= O Pučkova
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= V Zvonareva
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= L Davenport
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=63
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= V Zvonareva
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2='77
| RD4-score02-3=3
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Meilen Tuová /  Věra Zvonarevová (čtvrtfinále)  Séverine Brémondová /  Jill Craybasová (1. kolo)  Stéphanie Duboisová /  Renata Voráčová (finále)  Julie Dittyová /  Ashley Harkleroadová (1. kolo)''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry a čtyřhry

WTA Tour 2007
Tenisový turnaj v Quebecu